Ludwik Sobolewski ist der Name folgender Personen:

* Ludwik Sobolewski (Sportfunktionär) (1925–2008), polnischer Sportfunktionär
 Ludwik Sobolewski (Jurist) (* 1965), polnischer Jurist und Börsenmanager